Peter Harbison ist der Name folgender Personen:

* Peter Harbison (Archäologe) (* 1939), irischer Archäologe
 Peter Harbison (Manager), australischer Luftfahrtanalyst und Manager